Bad Schmiedeberg, een stad in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Schmiedeberg (Dippoldiswalde), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Kovářská (Duits: Schmiedeberg), een gemeente in de Tsjechische regio Ústí nad Labem
Kowary (Duits: Schmiedeberg), een stad in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië